The Beat heißen die Musikgruppen

 The English Beat, bekannt als The Beat
 Paul Collins’ Beat, umbenannt von The Beat

The Beat ist der Name folgender Filme und Fernsehserien:
 The Beat (1988), ein US-amerikanisches Filmdrama von Paul Mones aus dem Jahr 1988
 The Beat (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2000
 The Beat (2003), ein US-amerikanisches Filmdrama von Brandon Sonnier aus dem Jahr 2003

Siehe auch:
 Beat